Babati Ferenc (1952–2022) röplabdázó, játékvezető
 Babati Ferenc (1972) labdarúgó (ZTE)